Le terme Dazibao désigne :

 le dazibao, un type d'affiche placardée dans les rues des villes de Chine ;

 Dazibao, un groupe post-punk français ;

 Dazibao, un album du chanteur belge Pierre Rapsat.

Homonymie